Răzvan Popa este o combinație de nume și prenume ce se poate referi la:

Răzvan Popa (actor)
Răzvan Popa (fotbalist)